Конгратбай Авезимбетович Шарипов (; род. , Кунградский район, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан) — доктор технических наук, профессор, ректор Ташкентского государственного экономического университета (с 2019 года), заместитель министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан (2019), ректор Туринского политехнического университета в городе Ташкенте (2009—2010, 2017—2019).

Биография 
Родился 24 марта 1963 года в Кунградском районе Республики Каракалпакстан, в семье служащих. По национальности узбек.

В 1980 году окончил среднюю школу имени Пушкина в Кунградском районе Республики Каракалпакстан. В 1980 по 1981 годы работал автослесарем в хлопковом совхозе Кунград. В 1981 году поступил на факультет «Механизации сельского хозяйства» Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ).

С 1986 по 1987 годы работал механиком в хлопковом совхозе Кунград Республики Каракалпакстан. В 1988 году работал преподавателем в Московском институте инженеров сельского хозяйственного производства имени В. П. Горячкина, а с 1989 по 1992 годы обучался в очной аспирантуре. С 1992 года кандидат технических наук. 20 января 1992 года защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.20.03 — «Эксплуатация, ремонт и восстановление сельскохозяйственной техники» на тему «Регенерация отработанных индустриальных масел методом ультрафильтрации».

Учёная степень доктора технических наук присвоена 22 марта 2005 года квалификационной комиссией при Ташкентском автодорожном институте — защитил диссертацию по специальности 05.05.03 -«Автомобили и тракторы» на тему «Новые принципы регенерации отработанных автотракторных моторных масел в условиях Узбекистана».

В 1995 году получил учёное звание доцента кафедры «Тракторы и автомобили».

С 1992 года по 2003 год работал на должностях учебного мастера, ассистента, доцента кафедры «Тракторы и автомобили» ТИИИМСХ, заведующего проблемной научно-исследовательской лаборатории «Ресурсосберегающая техника и технологии агропромышленного комплекса» (2002—2003), заместителем декана факультета Механизации сельского хозяйства (2001—2002).

С 2003 года до конца августа 2007 года работал на должности Генерального директора Центра Ташкент ДЭУ (с 2005 года по 2008 год работал по совместительству на должности профессора кафедры «Автомобили» и «Технологии автомобилестроения»).

С августа 2007 года по январь 2009 года работал на должности Генерального директора Узбекско-Корейского совместного предприятия ТОШАФУС.

Январь-июль месяцы 2009 года работал на должности Генерального менеджера ЗАО «GM Uzbekistan».

С июля 2009 года по сентябрь 2010 года работал на должности ректора Туринского политехнического университета в городе Ташкенте.

С октября месяца 2010 года работал на должности первого проректора по финансам и экономике Туринского политехнического университета в городе Ташкенте.

С августа 2017 года по 2019 работал ректором Туринского политехнического университета в городе Ташкенте.

В 2019 году работал заместителем министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

С ноября 2019 года работает ректором Ташкентского Государственного Экономического университета.

Шарипов Конгратбай Авезимбетович подготовил 1 доктора наук (DSc) и 6 докторов философии (PhD). Он является автором более 450 научных работ, издал 8 учебников, в том числе 14 личных и коллективных монографий, получивших широкое общественное признание. Среди них «Технологические основы регенерации отработанных масел» Т.: ФАН. 1998.- 156 б., «Основы очистки отработанных масел» Т.:ФАН, 2000.- 140 б., «Тенденции улучшения свойств нефтепродуктов» Т.: ТИИИМСХ, 2002.- 271 с., «Загрязнённость и методы испытаний автотракторных масел» Т.: ТИИИМСХ. 2003.- 91 с., «Повышение эффективности использования смазочных масел» Т.: ФАН.,2004. — 129 с., «Мембранное обезвоживание биотоплив» Т.: Иктисод молия. 2011.- 60 с., «Ўзавтосаноат корхоналарида маркетинг тизимини такомиллаштириш» ТДИУ., 2020. и 27 учебных пособий. Опубликовал 70 статей в зарубежных журналах, в том числе 188 в высокорейтинговых журналах и 201 в национальных журналах. Он опубликовал 2 статьи в журналах Scopus, ScienceDirect и Web of Science. По экономическом направление он издал более 50 научных работ.

В 2018—2020 годах Шарипов Конгратбай Авезимбетович наладил сотрудничество с 56 кадровыми клиентами, нанял научных руководителях из 56 научно-исследовательских институтов и 10 докторантов из научно-исследовательских институтов и производственных предприятий.

Научные публикации

Перед защитой

Методы обучения

После защиты

Электронная публикация 
 Шарипов, Эдуард Владиславович. Улучшение технико-экономических и экологических показателей дизельного двигателя путем регулирования состава смеси. 2002.
 Almataev Nozimbek, Sharipov Kongratbay, Toychiev Khasanboy. Manufacture of automotive plastic parts under pressure and the factors affecting IT.
 Шарипов Конгратбай Авезимбетови, Алматаев Тожибой Орзикулович, Алматаев Нозимбек Тожибой Угли. «Исследование технологических свойств местных полимерных материалов машиностроительного назначения».
 Olim Ruzimuradov, Kongratbay Sharipov, Abdurasul Yarbekov, Kamoladdin Saidov, Mirabbos Hojamberdiev, Ravi Mohan Prasad, Gennady Cherkashinin, Ralf Riedel. A facile preparation of dual-phase nitrogen-doped TiO2-SrTiO3 macroporous monolithic photocatalyst for organic dye photodegradation under visible light. 2015, Journal of the European Ceramic Society.

Примечания

Источники 
 Страница Ректора ТГЭУ
 Лучших авторов наградила редакция
 Kongratbay A. Sharipov (ORCID 0000-0003-1690-4859)
 презентацию на тему «Интеграция образования, науки и промышленности» в Технический институт Ёджу в городе Ташкенте
 ДГТУ и Ташкентский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве

Выпускники Ташкентского института ирригации и мелиорации
Персоналии:Туринский университет
Ректоры вузов Узбекистана